Århundreder: 7. århundrede – 8. århundrede – 9. århundrede

Det 8. århundrede består af årene 701 til 800, som ofte forveksles med 700-tallet, som består af årene 700 til 799.

Begivenheder 

 Det oldengelske digt Beowulf skrives sandsynligvis i dette århundrede
 711 – Tariq ibn-Ziyad krydser strædet ved Gibraltar fra Nordafrika og indleder den mulimske erobring af den Iberiske halvø og grundlægger dermed al-Andalus
 732 – i Slaget ved Poitiers standses den muslimske fremrykning i Vesteuropa
 750 – den sidste kalif af ummayyade-dynastiet, Marwan II (744–750), styrtes og henrettes af Abu al-Abbas al-Saffah, den første i abbaside-dunastiet. Hovedstaden flyttes ved samme lejlighed til Bagdad i det tidligere persiske imperium, som udvikler sig til et nyt kulturelt og økonomisk centrum.
 770-804 – Karl den Store invaderede og indlemmede sakserne over en trediveårig periode
 793 – første kendte vikingeangreb, da blev Lindisfarne plyndret af nordboer.

Personer 

 
Århundreder